Насх ()

 Насх — основной и самый распространённый шрифт для записи большинства языков, использующих арабский алфавит.
 Насх — замена или редакция божественного откровения в исламе.